Луненберг () — англоязычный топоним, ведущий своё происхождение от немецкого названия исторической местности и населенного пункта Lüneburg.

 Луненберг — город в канадской провинции Новая Шотландия
 Луненберг — графство в провинции Новая Шотландия, Канада 
 Луненберг — округ в штате Виргиния, США